Příjmení Vališ nebo vlastní jméno, které je zdrobnělinou jména Valentin, nosí více významných osobností:

 Ferdinand Vališ (1843–1887) – pražský pivovarský podnikatel a komunální politik
 František Vališ (1922–???) – český a československý politik
 Katy Kaclová-Vališová (1883–1971) – česká herečka z období počátku němého filmu
 Miloslav Vališ (* 1934) – český silniční motocyklový závodník

 Vališ (pražský biskup) († 1182) – pražský biskup